pita (hrana), zbirni naziv za nekoliko vrsta prehrambenih proizvoda.
Pita Indijanci, izumrlo pleme Coahuiltecan Indijanaca iz Coahuille i Teksasa. 
Pita (Gvineja), grad u Gvineji.